Prva sezona oddaje Slovenija ima talent se je pričela 21. marca 2010 in se končala 6. junija 2010. Predvajala se je vsako nedeljo v terminu ob 20.00. Na prvo sezono oddaje slovenija ima talent se je prijavilo več kot 2000 talentov. A na avdicije je bilo povabljenih le 250. Na avdicijah so se talenti predstavili strokovni komisiji Branku Čakermišu, Lucienne Lončina in Branetu Kastelicu. Voditelja prve sezone sta postala Peter Poles in Vid Valič. V polfinalnih oddajah sta voditelja imela svoj sov VIP talent šov (VIP - Vid in Peter), kjer sta gostila različne talente z avdicij.

Voditelja 

Vid Valič
Peter Poles

Žirija 
Prvo sezono so žirijo sestavljali trije člani.

Potek

Predizbori 
Na predizborih se je predstavilo več kot 2000 talentov pred komisijo, ki ni enaka žiriji na avdiciji.

Avdicije 
Na avdicijah so se tekmovalci predstavili žiriji, ki so jih ocenili z DA ali NE. Če je tekmovalec dobi vsaj dvakrat DA gre v naslednji krog. Če NE pa tekmovalce konča s šovom. 

V naslednjem krogu žirija v 6 zadnji avdicijski oddaji izbere 50 polfinalistov.

1. avdicijska oddaja 

Tu so vsi kateri so se predstavili v oddaji.

2. avdicijska oddaja

3. avdicijska oddaja

4. avdicijska oddaja

5. avdicijska oddaja 
V sami oddaji je bilo več talentov tu je seznam tekmovalcev, ki so se uvrstili v naslednji krog.

Branko se ni izjasnil ali je dal DA oz. NE.
Seznam ni popoln.

6. avdicijska oddaja
V sami oddaji je bilo več talentov tu je seznam tekmovalcev, ki so se uvrstili v naslednji krog.

Seznam ni popoln.

Polfinali

1. polfinale

2. polfinale

3. polfinale 

Tako smo prvič doživeli, X-e in sicer kar 3 in to pri tekmovalcu Ernesu Kurtoviću. 2 nastopa sta se zgodila izven studia in sicer pred stavbo Pro Plusa, kjer sta nastopili skupini Frogs in Dunking Devils.

4. polfinale

5. polfinale

Veliki finale

Gledanost 

Šov je bil vse od začetka predvajanja najbolj gledana oddaja v državi, s povprečnim ratingom 25 % in deležem gledalcev 65 %. S finalno oddajo pa je zabeležil neverjeten odziv, s povprečnim ratingom 31 % in 75-% deležem, s čimer se je v zgodovino slovenske televizije zapisal kot najbolj gledana oddaja desetletja (vsi podatki veljajo za ciljno skupino 18−49 let).

Viri 

Slovenija ima talent
Dobitniki viktorja